Contea di Sevier o Sevier County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sevier (Arkansas)
 Contea di Sevier (Tennessee)
 Contea di Sevier (Utah)

Pagine correlate
 Sevier